Die Suomensarja 1965 war die 28. Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die 23. unter dem Namen Suomensarja.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren in drei regionale Gruppen eingeteilt. Die Teams spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die Gruppensieger stiegen in die Mestaruussarja 1966 auf. Die jeweils letzten drei Vereine stiegen ab.

Teilnehmer

Abschlusstabellen

Gruppe Ost

Relegation 
Die beiden punktgleichen Teams ermittelten den dritten Absteiger.

|}

Gruppe West

Play-off 
Die beiden punktgleichen Teams ermittelten den Aufsteiger.

|}

Gruppe Nord

Relegation 
Die beiden punktgleichen Teams ermittelten den dritten Absteiger.

|}

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1965
1965